

Patronyme
Pontchartrain est le nom donné à l'une des branches de la Maison Phélypeaux :
 Paul Phélypeaux,  de Pontchartrain (1569-1621), secrétaire d'État (1610-1621)
 Louis  Phélypeaux,  de Pontchartrain (1613-1685), fils du précédent, conseiller d'État
 Louis II Phélypeaux, comte de Pontchartrain (1643-1727), secrétaire d'État de la Marine et de la Maison du roi (1690-1699), chancelier de France (1699-1714)
 Jérôme Phélypeaux, comte de Pontchartrain (1674-1747), secrétaire d'État de la Marine et de la Maison du roi (1693/99-1715)

Toponyme

Lac Pontchartrain, Louisiane, traversé par la chaussée du lac Pontchartrain, un des plus longs ponts du monde.
 Fort Pontchartrain, Détroit (Michigan).
 Pontchartrain Park, Nouvelle-Orléans

Jouars-Pontchartrain, commune des Yvelines.
Château de Pontchartrain, à Jouars-Pontchartrain.
